Michal Martychowiec (* 1987 in Lublin, Polen) ist ein zeitgenössischer Künstler.

Werdegang 
Martychowiec studierte am Central Saint Martins College of Art and Design in London. Er schloss dieses mit Auszeichnung ab. Seitdem arbeitet er, neben seiner künstlerischen Tätigkeit, auch in der Lehre und Bildung. So ist er Gastdozent am Russischen Institut für Kunstgeschichte (Russische Akademie der Wissenschaften) in Sankt Petersburg und an der China Academy of Art in Hangzhou. Er pendelt zwischen Berlin und China.

Werk 
Martychowiecs Arbeiten, die meist in größeren Serien ausgelegt sind, drehen sich stets hermeneutisch um ein erweitertes Thema. Sie umfassen beinahe alle Genres künstlerischen Ausdrucks. Je nach Fragestellung und Sujet nutzt er die Fotografie, schreibt, dreht und produziert Filme, Zeichnungen, Neons, gestaltet Objekte und Außenskulpturen bis hin zu ganzen Environments. Ein neues Spielfeld seiner Erfindung sind zudem die Neukreation von Avataren und anderen Personas.

Seine Erfindungen speisen sich vornehmlich aus okzidentaler und orientaler Philosophie, der Anthropologie, Kunst- und Kulturgeschichte, universalhistorischen Überlegungen, der Religionsgeschichte, der Literatur, der Archäologie und zeitgenössischen Kultur und Kommunikationsanalyse.

Weblinks 
 Signum Foundation
 Wall Street Journal
 Elshan Ghasimi auf Apple Music
 The culture trip
 Bublitz Netzwerk
 Website des Künstlers

Bildender Künstler (Polen)
Brite
Geboren 1987
Mann